Сан Паулино има више значења:

 Сан Паулино (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Паулино (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику